El término Ayuntamiento de Portland puede referirse a:
 Ayuntamiento de Portland (Maine), una sede del gobierno en el estado de Maine
 Ayuntamiento de Portland (Oregón), una sede del gobierno en el estado de Oregón